Each One Teach One (EOTO) e. V. (kurz EOTO) ist ein Bildungsverein, der sich für Empowerment und die Interessen Schwarzer Menschen, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland und Europa einsetzt. Der Sitz ist in Berlin.

Geschichte 

Der Verein wurde 2012 als Bibliothek mit 2000 Büchern Schwarzer Literatur gegründet. Das erste Archiv entstand aus einem Bestand, den die Afro-Deutsche Aktivistin Vera Heyer angelegt hatte. In diesem Archiv befanden sich Zeitschriftenartikel, Sachbücher, wissenschaftliche Arbeiten, Biografien und Romane. Am 21. März 2014 wurde es als Bibliothek der Öffentlichkeit in Berlin-Wedding zugänglich gemacht. Bekannte Persönlichkeiten wie May Ayim konnten seitdem von Heyers Archiv für ihre Arbeit profitieren. Seit 2017 wird das Projekt vom BMFSFJ-Förderprogramm Demokratie leben gefördert.

Die Absicht hinter der Existenz und kulturellen Ausrichtung des Vereins ist "[die Entstehung eines Ortes] der gemeinsamen Wissensbildung und des Erfahrungsaustausches […], wobei die Perspektive der Schwarzen gestärkt, in den Fokus gestellt und in die Mehrheitsgesellschaft getragen wird".. Das im Wissenskatalog vorhandene Bewusstsein für Gefahren, welche spezifisch Schwarze Menschen im Lebens und im Alltag betreffen, und Wissen und Erfahrungen über den Umgang mit ihnen soll in Form von Veranstaltungen, Jugendarbeit, der Black Diaspora School und der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.

Auszeichnungen 
 2014: Jugendwettbewerb der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für die Black Diaspora School

Siehe auch 
 Afrikanische Diaspora

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Antirassistische Organisation
Gegründet 2012
Berlin-Wedding